Windelsbach kann bezeichnen:

 Windelsbach, Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern
 Windelsbach (Ödenbach), rechter Oberlauf des Ödenbachs in Windelsbach im Landkreis Ansbach, Bayern, der über den Kreuthbach zur Altmühl entwässert

Siehe auch:
 Windbach
 Windelbach